Чербай — название населённых пунктов в России:

 Чербай — деревня в Красночетайском районе Чувашии.
 Чербай — деревня в Ядринском районе Чувашии.